Ḩeşārī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ḩeşārī (ort i Iran), Nordkhorasan, 
 Ḩeşārī-ye Gāzerānī, ort, Nordkhorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar